Феликс Конде Мамбимби (; родился 18 января 2001, Фрибур) — швейцарский футболист, нападающий клуба «Янг Бойз», выступающий на правах аренды за нидерландский «Камбюр».

Клубная карьера 
Уроженец Фрибура, Мамбимби начал футбольную карьеру в командах «Шёнберг» и «Фрибур», после чего стал игроком академии клуба «Янг Бойз» в 2014 году. 17 февраля 2019 года дебютировал за клуб в матче швейцарской Суперлиги против «Цюриха». В сентябре 2019 года подписал контракт с «Янг Бойз» до 2022 года. 19 октября 2019 года забил свой первый гол за «Янг Бойз» в матче чемпионата против «Ксамакса».

31 августа 2022 года перешёл на правах аренды в нидерландский «Камбюр» до конца сезона 2022/23.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Швейцарии до 15, до 16, до 17 и до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Янг Бойз» 
 Профиль футболиста на сайте Швейцарской футбольной лиги 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Янг Бойз»